Colectiv ist:
 ein Nachtclub im rumänischen Bukarest, bei der Brandkatastrophe in Bukarest 2015 zerstört
 der Originaltitel von Kollektiv – Korruption tötet, Dokumentarfilm von Alexander Nanau (2019)